Метлатонок има више значења:

 Општина Метлатонок (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Метлатонок (Метлатонок, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику